Милейковский, Абрам Герасимович (1911—1995) — российский учёный-экономист.
 Милейковский, Александр Семёнович (род. 1938) — российский скрипач и дирижёр, народный артист РФ.
 Бенцион Милейковский (1910—2012) — имя при рождении историка, общественного деятеля, издателя Бенциона Нетаньяху.
 Милейковский, Илья Маркович (1897—1938) — военный инженер.